En , Miedziana Góra est le nom de :

 gmina de Miedziana Góra, dans le powiat de Kielce, dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Miedziana Góra, village du powiat de Kielce, chef-lieu de cette gmina
 Miedziana Góra, village du powiat de Włoszczowa, dans la voïvodie de Sainte-Croix